Triángulo de oro puede referirse a:

América
Estados Unidos
 Triángulo de oro (montañas rocosas), zona de pesca en la región de Wyoming /Montana /Idaho 
 Triángulo de oro (Denver), nombre informal para un barrio de Denver en Colorado 
 Triángulo de oro, parte del espacio aéreo de la Base de la Fuerza Aérea Edwards 
 Triángulo de oro, en Saratoga, California, es un área delimitada por la Avenida de Saratoga, Saratoga-Sunnyvale Road y la Avenida de Cox 
 Triángulo de oro (Misisipi)
 Triángulo de oro (Texas), una zona del sureste de Texas 
 Triángulo de oro (Kentucky), el área delineada por Lexington, Louisville y Cincinnati 
 Triángulo de oro (Misuri), llamado así por su rápido desarrollo 
 Triángulo de oro (Wisconsin), nombre informal para los centros urbanos del valle del Chippewa, es decir, el área metropolitana de Eau Claire, formando la base de un triángulo, con Menomonie, Wisconsin como su centro
 Triángulo de oro (Massachusetts), un barrio de grandes en las ciudades de Framingham y Natick 
 Triángulo de oro (New Hampshire), una región densamente poblada en el valle de Merrimack entre las ciudades de Mánchester, Nashua y Salem 
 Triángulo de oro (Pittsburgh), nombrada para su riqueza comercial 
 Triángulo de oro (Washington, D. C.), una sección promotionally nombrada de distrito México 

Colombia
 Triángulo de oro (Colombia), nombre informal de un área del territorio del país que concentra más de la mitad de población total. Comprende las tres ciudades más pobladas, en orden: Bogotá, Medellín y Cali.
 Triángulo de oro,  nombre informal del convenio suscrito entre la Corporación Turismo Cartagena de Indias, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y la Secretaría de Turismo del Quindío
Triángulo de Oro, expresión informal usada para referirse a las tres primeras Universidades públicas de Colombia, que son: la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la Antioquia y la Valle

México
 Triángulo de oro o Triángulo Dorado, en México se refiere a una región en el noroeste mexicano, notable por ser un área de producción de heroína y marihuana. Está compuesta por los estados mexicanos de Sinaloa, Durango y Chihuahua y controlada por el célebre cártel de Sinaloa

Asia 
 Triángulo de Oro (Sudeste Asiático), región productora de opio
 Triángulo de oro (India), comprende los sitios turísticos de Delhi, Agra y Jaipur
 Triángulo de oro (Yangtsé)
 Triángulo de Oro (Kuala Lumpur), nombre oficial de un nuevo barrio comercial en esta ciudad de Malasia.
 Triángulo de Oro (Minnan), área de producción económica en la provincia de Fujian de China, incluye Xiamen, Quanzhou y Zhangzhou
 Triángulo de oro, apodo de Liaoning en el noreste de China

Australia 
 Triángulo de oro (Australia), región agrícola limitada por las ciudades de Narrabri, Moree e Inverell

Europa 
 Triángulo de Oro (Algarve), la zona turística más rica del Algarve, incluyendo Vale do Lobo, Quinta do Lago y otra ciudad
 Triángulo de Oro, Essex, un área opulenta en el distrito del bosque de Epping entre Chigwell, Loughton y colina de Buckhurst
 Triángulo de Oro (Finlandia), un área informal entre las ciudades de Helsinki, Turku y Tampere
 Triángulo de Oro (Cheshire), llamado así por su afluencia
 Triángulo de oro (Norwich), popular, barrio residencial
 Triángulo de oro (Yorkshire), en Leeds del norte, de Harrogate y de York
 Triángulo de oro (universidades), prestigiosas universidades británicas destacadas en la investigación
 Triángulo de Oro del Arte, formado por tres importantes museos de Madrid, España

Referencias